Mohamed Zouaoui (árabe : محمد الزواوي), originario de Mahdia, Túnez.es un actor  que viven en Italia.Ha aparecido en muchos películas y series de televisión. En 2004 hizo su primera aparición en la televisión, obtiene su primer papel en la miniserie de televisión Posso chiamarti Amore? . ( Nasiriya - Para que no olvidemos ), Don Matteo    Capri, y Investigaciones Científicas Unidad:  ( Crímenes imperfectos ). En 2007, actuó en la miniserie Liberi di giocare . Su debut en el cine fue la película de 2008 pulcinella L'ultimo , dirigida por Maurizio Scapparo. En 2009 actuó en I mostri Oggi , y en 2010 apareció en el Padre y en el extranjero . En 2010 actuó en I fiori di Kirkuk , dirigida por Fariborz Kamkari . Por este papel obtuvo varios premios, entre ellos el Globo de Oro al Mejor Actor Revelación.

Filmografía

Cine 

 L'ultimo Pulcinella, regia di Maurizio Scaparro (2008)
 I mostri oggi, regia di Enrico Oldoini (2009)
 Il padre e lo straniero, regia di Ricky Tognazzi (2010)
 I fiori di Kirkuk (Golakani Kirkuk - The Flowers of Kirkuk), regia di Fariborz Kamkari (2010)
 Carta bianca, regia di Andres Arce Maldonado (2013)
 Amici come noi, regia di Enrico Lando (2014)
 Noble Earth, regia di Ursula Grisham (2017)
 Dead on Time, regia di Rish Mustaine (2018)
 Beirut, regia di Brad Anderson (2018)

Televisión 

 Posso chiamarti amore?, regia di Paolo Bianchini (2004)
Nassiriya - Per non dimenticare, regia di Michele Soavi (2006)
Liberi di giocare, regia di Francesco Miccichè (2007)

 Sottocasa – serie TV, 7 episodi (2006) - Hassan
Don Matteo – serie TV, episodi 6x3 (2008) - Yussuf
L'ispettore Coliandro – serie TV, episodi 2x4 (2009) - Vlad Zlato
Capri – serie TV, 13 episodi (2010) - Abdullah
La ladra – serie TV, episodi 1x6 (2010) - Hafiz
Un amore e una vendetta – serie TV, 8 episodi (2011) - Hassan

 
 2016 Venice Film Festival.Nominated MigrArti Prize. Best Short Film. Farida 
 Globo d'oro al miglior attore rivelazione
 Chieti Film Festival Premio Flaiano
 2011 Poggio mirteto Filmfestival best Foreign actor
 2010 Grand Prix International Best Performance in .The Flowers of Kirkuk

Note

Enlaces externos 
https://www.imdb.com/name/nm1543057/
Mohamed Zouaoui on IMDb

Globo d'oro al migliore attore rivelazione